Reptantia är en ordning av djur. Reptantia ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I ordningen Reptantia finns 52 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Reptantia